Joncour est un patronyme porté notamment par :

 Bruno Joncour (1953-), homme politique français ;
 Christine Deviers-Joncour (1947-), une personne connue dans le cadre de l'affaire Elf ;
 François Joncour (1871-1946), bijoutier et photographe français ;
 Serge Joncour (1961-), écrivain français.